Glob jest to wzorzec określający jedno lub więcej dopasowań tekstu. Jest wykorzystywany szczególnie w systemach typu Unix, ale także w wierszu poleceń systemu Windows do dopasowywania nazw plików.

Składnia 

Większość systemów obsługuje poniższą składnię:

Przypisy

Zobacz także 
 Wyrażenie regularne

Konstrukcje programistyczne